Königsstraße steht für:
historische Verkehrswege:
 Königsstraße (Finnland)
 Königsstraße (Norwegen) zwischen Christiania (Oslo) und Bergen 
 Königsstraße (Jordanien), 5000 Jahre alte Handelsroute zwischen Amman und Petra östlich des Toten Meeres
 Persische Königsstraße

Straßennamen:
 Königsstraße (Kassel)

 Königsstraße (Berlin), früherer Name der Rathausstraße (Berlin)
 Königsstraße (Königsberg), früherer Name der Frunse-Straße (Kaliningrad)

Siehe auch:
 Königsallee
 Königstraße
 Königsweg